Воложка — по словарю Ушакова, небольшое ответвление, рукав, образуемый течением реки, преимущественно на Волге и Каме.

Во́ложка распространённое название рукавов Волги, образующихся чаще всего после половодья, поволжск. По второму полногласию — из *Вължька «маленькая Волга»

Воложка — название географических объектов в России.

Реки 
 Воложка — река в Кировской области, приток Вятки.
 Воложка — протока Волги в Самарской области.
 Воложка — протока Волги в Саратовской области.
 Воложка — другое название притока Онеги реки Волошка в Архангельской области

Другое 
 Воложка — микрорайон на северо-западе Ижевска.
 Воложка — пассажирская железнодорожная платформа в Ижевске.

См. также 
 Волошка

Примечания